Aenictus — род средних и мелких по размеру кочевых муравьёв из подсемейства Dorylinae (ранее рассматривался в составе монотипическоого подсемейства Aenictinae).

Распространение 
Тропическая и субтропическая Азия, Африка, Австралия (Квинсленд), Средиземноморье. Отсутствуют в Америке, на Мадагаскаре и в северных широтах.

Описание

Строение 
Длина мономорфных рабочих 2,5—3,5 мм; желтовато-коричневые. Стебелёк между грудкой и брюшком у рабочих состоит из двух члеников, а у самок и самцов — из одного (петиоль). Усики 8—10-члениковые. Нижнечелюстные щупики самок и рабочих 2-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 2 сегментов (формула 2,2; у самцов 2,1). Проподеальное дыхальце расположено в верхней боковой части заднегруди. Голени с двумя шпорами. Жало развито. У дихтадииформных самок увеличенное брюшко. Самцы очень крупные (до 25 мм).

Поведение 
Данный род относится к типичным представителям муравьёв-кочевников, которые не строят муравейников, а постоянно перемещаются от одного временного гнезда (бивуака) к другому (номадизм). При этом они переносят с собой всех личинок, для кормления которых массово охотятся на всех встречающихся беспозвоночных животных (облигатная групповая фуражировка), имеют модифицированных дихтадииформных маток (dichthadiiform), размножаются почкованием колоний. Это полностью соответствует признакам так называемого «синдрома муравьёв-кочевников» («army ant syndrome»).

Большинство Aenictus специализированные хищники, охотящиеся на других муравьёв, общественных ос и термитов, но также отмечены случаи охоты на несоциальных насекомых, или более редко, использование сосущих соки растений равнокрылых насекомых (тлей из семейства Greenideidae).

Генетика 
Диплоидный набор хромосом 2n = 22, 24, 30.

Классификация 
Включает около 200 видов. Единственный род подсемейства Aenictinae, которое до 1990 года рассматривалось в качестве трибы Aenictini в составе подсемейства муравьёв-кочевников (Dorylinae). В 2014 году было предложено (Brady et al.) снова включить его и все дориломорфные подсемейства (Aenictinae, Aenictogitoninae, Cerapachyinae, Ecitoninae и Leptanilloidinae) в состав расширенного Dorylinae.

Список видов

Дополнение

Видовые группы 
Выделяют следующие группы видов (12 групп по состоянию на 2018 год)

Aenictus ceylonicus group 
 Aenictus appressipilosus
 Aenictus acerbus
 Aenictus brevipodus
 Aenictus baliensis
 Aenictus ceylonicus
 Aenictus concavus
 Aenictus cylindripetiolus
 Aenictus doryloides
 Aenictus eguchii
 Aenictus exilis
 Aenictus formosensis
 Aenictus fuchuanensis
 Aenictus gonioccipus
 Aenictus henanensis
 Aenictus hoelldobleri
 Aenictus itoi
 Aenictus jawadwipa
 Aenictus khaoyaiensis
 Aenictus lifuiae
 Aenictus longicephalus
 Aenictus maneerati
 Aenictus minipetiolus
 Aenictus nganduensis
 Aenictus orientalis
 Aenictus pilosus
 Aenictus pinkaewi
 Aenictus schneirlai
 Aenictus sundalandensis
 Aenictus thailandianus
 Aenictus turneri
 Aenictus watanasiti
 Aenictus wilaiae
 Aenictus wiwatwitayai
 Aenictus yangi

Aenictus currax group 
 Aenictus cornutus
 Aenictus currax
 Aenictus diclops
 Aenictus glabrinotum
 Aenictus gracilis
 Aenictus huonicus
 Aenictus pfeifferi
 Aenictus parahuonicus
 Aenictus wayani

Aenictus hottai group 
 Aenictus hottai
 Aenictus yamanei

Aenictus inflatus group 
 Aenictus inflatus

Aenictus javanus group 
 Aenictus doydeei
 Aenictus duengkaei
 Aenictus javanus
 Aenictus longinodus
 Aenictus nishimurai
 Aenictus piercei

Aenictus laeviceps group 
 Aenictus alticola
 Aenictus binghami
 Aenictus bodongjaya
 Aenictus breviceps
 Aenictus brevinodus
 Aenictus fergusoni
 Aenictus fulvus
 Aenictus hodgsoni
 Aenictus laeviceps
 Aenictus luzoni
 Aenictus montivagus
 Aenictus rotundicollis
 Aenictus shilintongae
 Aenictus siamensis
 Aenictus sonchaengi

Aenictus leptotyphlatta group 
 Aenictus leptotyphlatta

Aenictus minutulus group 
(Aenictus piercei group в статье Jaitrong et Yamane, 2011)

 Aenictus changmaianus
 Aenictus minimus
 Aenictus minutulus
 Aenictus peguensis
 Aenictus seletarius
 Aenictus subterraneus

Aenictus pachycerus group 
 Aenictus aitkenii
 Aenictus aratus
 Aenictus bobaiensis
 Aenictus carolianus
 Aenictus chapmani
 Aenictus dentatus
 Aenictus kutai
 Aenictus levior
 Aenictus nesiotis
 Aenictus pachycerus
 Aenictus paradentatus
 Aenictus philiporum
 Aenictus powersi
 Aenictus prolixus
 Aenictus punensis
 Aenictus reyesi
 Aenictus sirenicus
 Aenictus sulawesiensis

Aenictus philippinensis group 
 Aenictus pangantihoni
 Aenictus philippinensis
 Aenictus rabori

Aenictus silvestrii group 
 Aenictus glabratus
 Aenictus jarujini
 Aenictus latifemoratus
 Aenictus silvestrii

Aenictus wroughtonii group 
 Aenictus arabicus
 Aenictus artipus
 Aenictus biroi
 Aenictus camposi
 Aenictus gutianshanensis
 Aenictus nuchiti
 Aenictus rhodiensis
 Aenictus sagei
 Aenictus samungi
 Aenictus stenocephalus
 Aenictus vieti
 Aenictus wroughtonii

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schneirla, T. C. (1971) Army Ants: A Study in Social Organization". W. H. Freeman & Co, San Francisco — pp. 1-349.

Ссылки 
 Род Aenictus

Aenictus
Насекомые Азии
Насекомые Африки
Насекомые Австралии
Роды муравьёв